1979 Колгейт-Палмолив Мастърс е тенис турнир на осемте най-високо класирани тенисисти за 1979 г. проведен в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк, САЩ между 9 и 13 януари 1980 г.

Играчите са разпределени в две предварителни групи „А“ и „Б“. На полуфиналите играят първия от едната група срещу втория от другата.

На финала Бьорн Борг печели срещу Витас Герулайтис първата си титла от този финален турнир за годината.

Групова фаза

Група А

Група Б

Източници 

 1979 Masters-Singles

Турнири по тенис в САЩ
Турнири по тенис на закрито
Спорт в Ню Йорк